Campbell puede hacer referencia a:

 Campbell, cráter del planeta Marte.
 Campbell, cráter de la Luna.
 Campbell, localidad de Nueva York, Estados Unidos.
 Islas Campbell, pertenecientes a Nueva Zelanda.
 Ley de Campbell, adagio desarrollado por el sociólogo Donald T. Campbell.

Personas
 Bruce Campbell (1958-), actor estadounidense de cine B.
 Colen Campbell, arquitecto británico de los siglos XVII y XVIII.
 Colin Campbell Cooper (1856-1937), pintor estadounidense.
 Colin Campbell Crawford Christie (1937-2007), pastor cristiano británico.
 Colin Campbell (1859-1928), director de cine estadounidense.
 Colin Campbell (?-?), futbolista chileno.
 Colin Campbell (1931-), geólogo alemán.
 Danielle Campbell, actriz estadounidense.
 Donald Campbell (1921–1967), piloto de velocidad británico, hijo de Malcolm Campbell.
 Donald Campbell (1919−1944), jugador de rugby chileno.
 Donald T. Campbell (1916–1996), sociólogo estadounidense.
 Fraizer Campbell, futbolista inglés del Sunderland.
 Ian Campbell (1928-), jugador de rugby chileno, hermano del también jugador de rugby Donald Campbell. 
 Joel Campbell, futbolista costerricense.
 Jonathan A. Campbell, herpetólogo estadounidense.
 John W. Campbell, editor y escritor de ciencia ficción.
 Joseph Campbell, mitólogo.
 Leon Campbell (1881–1951), astrónomo estadounidense.
 Malcolm Campbell (1885-1948), piloto de velocidad británico, padre del también piloto Donald Campbell.
 Milt Campbell, atleta estadounidense, campeón olímpico de decatlón, en los juegos olímpicos de Melbourne en 1956.
 Pedro Campbell, marino y caudillo argentino del siglo XIX.
 Roy Campbell (1901-1957), escritor británico.
 T. Colin Campbell, médico estadounidense impulsor del veganismo.
 William Wallace Campbell (1862-1938), ingeniero y astrónomo estadounidense.
 Topher Campbell, director británico de cine, televisión y teatro.